O evento de duplas femininas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 1999 foi disputado em Winnipeg, Canadá.

Medalhistas

Resultados 

Duplas femininas